Soennecken oder Sönnecken ist der Familienname folgender Personen: 

 Alfred Soennecken (1881–1954), Großindustrieller und Sohn des Firmengründers Friedrich Soennecken
 Arno Soennecken, Professor an der Fachhochschule Südwestfalen
 Friedrich Soennecken (1848–1919), Gründer der Firma Soennecken
 Manfred Sönnecken (1928–2003), deutscher Pädagoge und Archäologe 

Siehe auch:
 Soennecken, Name einer Einkaufs- und Marketinggenossenschaft der Bürobedarfsbranche
 Wilhelm Sönnecken KG, ein seit über einhundert Jahren bestehendes Stahlhammerwerk in Heckinghausen